Такмичење у дисциплини троскок за мушкарце на Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 7. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

У такмичењу је учествовало 27 такмичара из 20 земаља.

Земље учеснице 

  Бахаме  (1)
  Бугарска  (1)
  Чехословачка  (2)
  Еквадор  (1)
  Финска (1)

  Грчка (1)
  Јордан  (1)
  Кина (1)
  Мађарска  (1)
  Маурицијус (1)

  Нигерија  (1)
  Пољска  (1)
  Румунија (2)
  САД  (3)
  Сенегал  (1)

  СССР (2)
  Шведска (1)
  Венецуела  (1)
  Уједињено Краљевство  (2)
  Западна Немачка  (2)

Сатница

Рекорди пре почетка такмичења 
6. август 1983.

Рекорди после завршетка Светског првенства 1983. 
(8. август 1983)

Освајачи медаља

Резултати такмичења

Квалификације 
Такмичари су у квалификацијама били подељени у две групе А са 14 и Б са 13 такмичара. За пласман међу 12 финалиста квалификациона норма је била 16,50 метара, коју је испунило 10 такмичара (КВ), док су се два пласирала према постигнутом резултату (кв).

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужноамерички рекорд, АФР = Афрички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Види још 
 Троскок

Литература 
 Резултати квалификација на сајту ИААФ
 Резултати финала на сајту ИААФ

Спољашње везе 
 Резултати

Т
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном